Коло́сс Родо́сский (, ) — гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Одно из «Семи чудес света». Произведение знаменитой родосской школы скульптуры. Простоял чуть более полувека, пока не был разрушен землетрясением.

Предыстория 
После распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птолемей. После его утверждения в Египте он заключил с Родосом союз, контролирующий торговлю в восточном Средиземноморье. В 305 году до н. э. сын диадоха Антигона Одноглазого, Деметрий Македонский, высадился на Родосе с сорокатысячным войском. Продержав главный город острова в осаде целый год, несмотря на сооружение множества осадных орудий, он был вынужден отступить. Около 294—282 годов до н. э. в честь героически выдержанной родосцами осады, жители города решили возвести статую.

Для этого граждане Родоса постановили продать брошенные врагом осадные орудия и на вырученные средства построить статую почитаемого ими бога Солнца Гелиоса, чтобы отблагодарить его за заступничество. Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на острове — по легенде он был самим его создателем: не имея места, ему посвящённого, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины.

Создание 
Родосцы заказали скульптору Харесу, ученику Лисиппа, статую в десять раз выше человеческого роста, то есть около 18 метров высотой. Но затем жители города потребовали увеличить высоту статуи в два раза (до 32 или 36 метров), добавив к заплаченной сумме столько же. Но этой суммы не хватило, так как при увеличении высоты вдвое объём материала увеличивается в восемь раз. Поэтому Харесу пришлось одолжить колоссальные суммы денег у близких, родственников и друзей.

Харес трудился над заказом родосцев двенадцать лет. Созданная им статуя представляла собой стройного юношу-бога с лучистым венцом на голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка отклонившись назад, и напряжённо всматривался вдаль. Статуя могла стоять в порту прямо при входе в гавань Родоса, либо в отдалении от него. Статуя была изготовлена из глины, в основе её был каркас из камня и железа, а сверху она была покрыта бронзовыми листами. Для большей устойчивости статуи в качестве дополнительной опоры, возможно, использовались копьё или драпировки плаща. Судя по найденным на Родосе рельефным изображениям, голову Гелиоса увенчивал венец из лучей, а его рука была поднята ко лбу.

Для работы над изображением бога непосредственно на месте его установки Харес использовал оригинальный приём: с постепенным возвышением скульптуры поднимался и земляной холм вокруг неё; холм был впоследствии срыт.

После окончания строительства Харес был полностью разорён и окружён кредиторами, поэтому покончил жизнь самоубийством.

На изготовление грандиозного монумента потребовалось 500 талантов бронзы и 300 талантов железа (соответственно около 13 и около 7,8 тонн). Колосс породил и своего рода моду на гигантские статуи, на Родосе уже во II веке до н. э. было установлено около ста колоссальных скульптур.

Гибель статуи 
Колосс простоял чуть более 50 лет, пока статую не разрушило Родосское землетрясение, которое произошло в 226 или 227 году до н. э.. Египетский царь Птолемей III предложил оплатить восстановление статуи, однако дельфийский оракул запретил это делать, чтобы не разгневать бога Гелиоса. В результате родоссцы в страхе перед божеством подчинились прорицанию, и статуя осталась лежать на земле.

Как пишет Страбон, в его время «статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и переломленная у коленей». Но даже тогда Колосс вызывал удивление своими размерами. Плиний Старший упоминает, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец руки статуи.

Обломки колосса находились на месте падения более восьми веков, пока, наконец, в 653 году арабы под предводительством полководца Муавии I не захватили Родос. Новые хозяева острова продали обломки древней статуи еврейскому купцу из Эдессы, который, как рассказывается в одной из хроник Феофана Исповедника, расплавил их на месте и вывез, нагрузив бронзовыми слитками 900 верблюдов.

Возрождение Колосса Родосского 

Античные авторы, писавшие о Колоссе (Страбон, Плиний Старший, Филон из Византия и др.), не упоминали о точном местоположении статуи в древности и не описывали подробно его внешний вид. Многие изображения помещают её у входа в гавань Родоса, однако более достоверным выглядит её расположение внутри города или ближе к холмам, поскольку в гавани просто нет места для столь огромной статуи (это косвенно подтверждает история об искусственном холме вокруг статуи).

Формальное решение нью-йоркской статуи Свободы, построенной в 1886 году скульптором Фредериком Бартольди, основано на современных представлениях об облике Колосса.

В ноябре 2008 года было объявлено о намерении реконструировать статую в виде светотехнической инсталляции. По словам руководителей проекта, конструкция должна была быть в несколько раз выше своего оригинала — от 60 до 100 метров. Бюджет проекта 200 миллионов евро, которые должны были быть выручены у международных спонсоров, а также из личных средств немецкого деятеля искусств Герта Хофа.

Другой проект был предложен в 2015 году группой учёных и инженеров. Статуя высотой 150 метров, по замыслу авторов, должна была содержать внутри себя дополнительную функциональность — культурный и развлекательный центр.

См. также 
 Колосс Родский

Примечания

Ссылки 
 
 Колосс Родосский, интересные факты
 Поршнев В. П. Канон семи чудес света Филона Византийского // Вестник СПбГИК. — 2020. — № 2 (43). — с.92 — 98

Здания и сооружения Родоса
Утраченные здания и сооружения Греции
Утраченные скульптуры Древней Греции
Скульптуры по сюжетам греко-римской мифологии
Скульптуры III века до н. э.
292 год до н. э.
280 год до н. э.
220-е годы до н. э.
Здания и сооружения, утраченные в результате землетрясения
Древний Родос